Dällebach Kari steht für:

 Karl Tellenbach (1877–1931), Berner Stadtoriginal
 Dällebach Kari (Film), Schweizer Dialekt-Spielfilm (1970)